Tomi Pettinen (né le  à Ylöjärvi en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au Ilves Tampere, il joue pour la première fois comme professionnelle avec cette équipe en 1996-1997. Il est choisi au  tour,  rang, par les Islanders de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. 

Il commence sa carrière nord-américaine avec les Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey lors des séries éliminatoires de 2002. Il fait ses débuts dans la LNH en 2002-2003 avec les Islanders. Il joue un total de 24 parties, sans point, avec les Islanders. 

Il part jouer en Suède en 2006 et joue pour le Frölunda HC et le Leksands IF, avant de retourner en Finlande deux ans plus tard avec le Lukko Rauma. Après avoir terminé sa carrière de joueur, il devient l'entraîneur-chef de l'équipe des moins de 16 ans du Ilves Tampere en 2015.

Au niveau international, il a représenté la Finlande à l'occasion de l'Euro Hockey Tour en 2009.

Statistiques 

|-
| 1996-1997 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||16 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||27 ||0 ||2 ||2 ||16 ||- || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 ||HIFK ||SM-liiga ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Hermes Kokkola || I-divisioona || 42 || 8 || 6 || 14 || 76 || 3 || 0|| 0 || 0 || 6
|-
| 1999-2000 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||51 ||1 ||6 ||7 ||78 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2000-2001 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||56 ||2 ||2 ||4 ||86 ||9 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2001-2002 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||48 ||5 ||4 ||9 ||51 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||- || - || - || - || - ||9 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2002-2003 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||75 ||1 ||8 ||9 ||56 ||9 ||0 ||0 ||0 ||17
|-
| 2002-2003 || Islanders de New York ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||71 ||1 ||8 ||9 ||37 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2003-2004 || Islanders de New York ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||56 ||6 ||14 ||20 ||49 ||9 ||0 ||2 ||2 ||33
|-
| 2005-2006 || Islanders de New York ||LNH ||18 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||29 ||0 ||6 ||6 ||38 ||7 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
| 2006-2007 || Frölunda HC ||Elitserien ||27 ||0 ||0 ||0 ||14 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 ||Leksands IF ||Allsvenskan ||19 ||5 ||6 ||11 ||18 ||10 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
| 2007-2008 ||Leksands IF ||Allsvenskan ||44 ||7 ||17 ||24 ||34 ||10 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
| 2008-2009 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||46 ||6 ||7 ||13 ||34 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2009-2010 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||43 ||6 ||15 ||21 ||22 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||49 ||6 ||4 ||10 ||36 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2011-2012 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||38 ||1 ||1 ||2 ||34 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0

| 24 || 0 || 0 || 0 || 18 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juin 1977
Naissance à Ylöjärvi
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du HIFK
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Leksands IF